Experience the Divine: Greatest Hits — сборник лучших песен американской певицы Бетт Мидлер, вышедший в 1993 году.

Об альбоме 
Хотя некоторые сборники лучших песен Мидлер, такие как The Best of Bette (1978), The Best of Bette (1981), Just Hits (1987), выходили ранее в Великобритании, континентальной Европе, Скандинавии, Австралии, Новой Зеландии и Японии на протяжении 1970-х и 1980-х годов, до 1993 года не было издано ни одного официального сборника в США и Канаде.

Альбом включал в себя одну новую запись — песню «One for My Baby (and One More for the Road)». За выступление с этой песней на программе «The Tonight Show Starring Johnny Carson» в 1992 году певица получила премию «Эмми».

Сборник достиг пиковой пятидесятой позиции в чарте Billboard 200 в 1993 году и спустя три года получил платиновую сертификацию за миллион проданных копий в США.

В 1996 году он был повторно выпущен в Европе, Австралии и Новой Зеландии с немного изменённым трек-лист, в том числе в издание попали хиты «Favorite Waste of Time» и кавер-версия The Rolling Stones «Beast of Burden» из альбома 1983 года No Frills. Переиздание также включало две версии хит-сингла «To Deserve You» из студийного альбома Мидлер Bette of Roses 1995 года. Альбом занял первое место в Нидерландах и третье в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Продажи и сертификации

Примечания

Ссылки 

Сборники Бетт Мидлер
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Арифом Мардином
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как золотые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как золотые Новозеландской ассоциацией звукозаписывающих компаний